Sarau foi um programa de televisão brasileiro exibido pela Globo News. Foi apresentado por Chico Pinheiro e mostrava os nomes da música popular brasileira. Era exibido às sextas-feiras às 23h30.

Estreou em 2007, como uma versão nova do Espaço Aberto. Foi extinto em 2016 devido a investida do canal em jornalismo factual

Ligações externas
 Site do Sarau
 

Programas da GloboNews
Telejornais do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2016
Programas de televisão em língua portuguesa
Saraus